Николай Герсеванов: Герсеванов, Николай Борисович (1809—1871) — генерал-майор, участник обороны Севастополя, публицист.
 Герсеванов, Николай Михайлович (1879—1950) — член-корреспондент АН СССР, профессор.